Julio Ricardo puede referirse a:

 El futbolista argentino Julio Ricardo Cruz.
 El futbolista argentino Julio Ricardo Villa.
 El periodista argentino Julio Ricardo.